Бубновское муниципальное образование — упразднённое с 2019 года муниципальное образование со статусом сельского поселения в
Киренском районе Иркутской области России. Административным центром был упразднённый посёлок Бубновка.

Демография

Населенные пункты 
В состав муниципального образования входил один населенный пункт:
 Бубновка

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Киренского района
Упразднённые сельские поселения Иркутской области
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году